Хетемай — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хетемай, Мехмет (род. 1987) — финский футболист, защитник и полузащитник клуба СИК.
 Хетемай, Перпарим (род. 1986) — финский футболист, полузащитник.